Limonicola är ett släkte av tvåvingar. Limonicola ingår i familjen Blephariceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Limonicola